Километро Сетента и Синко има више значења:

 Километро Сетента и Синко (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Километро Сетента и Синко (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику